Carbonari bezeichnet
Carbonari, italienischer Geheimbund

Carbonari ist der Familienname folgender Personen:
 David Carbonari (1909–1981), italienischer Regieassistent und Regisseur
 Horacio Carbonari (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Luigi Carbonari (1880–1971), italienischer Politiker